Станишівська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Станишівська сільська рада — Київська область, Таращанський район